Manfred Stohl (ur. 7 lipca 1972) – austriacki kierowca rajdowy.

Udało mu się już kilkakrotnie odnieść sukcesy, np. zajmując 6. miejsce w Rajdzie Akropolu w 2001 w Peugeocie. Jednak największy sukces odniósł 15 maja 2005 w Rajdzie Cypru, w którym zajął drugą pozycję przegrywając tylko z Francuzem Sébastienem Loebem. W Rajdzie Walii 2006 również zajął 2. pozycję, tym razem za Mikko Hirvonenem.

Sezon 2005: (22 punkty)
2. miejsce - Rajd Cypru 
3. miejsce - Rajd Australii

Sezon 2006: (54 punkty)
2. miejsce - Rajd Wielkiej Brytanii
3. miejsce - Rajdy Meksyku, Australii i Nowej Zelandii
4. miejsce - Rajdy Monte Carlo, Argentyny i Cypru

Starty w rajdach WRC 

|}

Linki zewnętrzne 
 strona Manfreda Stohla

Austriaccy rajdowcy
Urodzeni w 1972